Jonas Björkman en Jacco Eltingh wonnen de dubbelspeltitel door in de finale te winnen van het duo Mark Woodforde en Todd Woodbridge met 6–2, 5-7, 2-6, 6–4, 6–3.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 1998